Un porteur de piano est un déménageur spécialisé dans le transport de pianos et autres objets particulièrement lourds ou encombrants (coffre-fort, marbres, machine-outil, photocopieur, œuvres d'art…). Le terme de porteur de piano est préféré à celui de déménageur de piano, en allusion à l'ancien métier de portefaix, « Celui dont le métier est de porter des fardeaux »

En raison de leur volume, de leur poids, de la répartition des masses et de la fragilité du revêtement, les pianos sont des objets difficiles à transporter, qui peuvent basculer subitement et occasionner des dégâts aux personnes et aux locaux.

Les déménageurs généralistes font souvent appels aux porteurs de piano en sous-traitance, ils peuvent également travailler directement pour les particuliers.

Méthode 
Dans les cas les plus simples, le transport de piano peut être réalisé par des amateurs, en utilisant un chariot spécial plutôt que les roulettes du piano. 

Il est souhaitable de faire appel à un porteur de piano dans l'un des cas suivants :

 bâtiment comprenant plus d'un étage, dépourvu de monte-charge ou d'ascenseur pouvant recevoir le piano
 bâtiment d'un étage dont les escaliers sont étroits ou tournants
 grande distance entre la rue et l'habitation
 passage par la fenêtre nécessaire
 piano de valeur
 piano à queue ou demi-queue, piano de concert

Le transport est généralement effectué par camion.

Les pianos droits sont protégés d'une housse ou d'une couverture pour éviter chocs et rayures, puis sanglés sur un chariot pouvant résister au poids du piano, qui dispose de larges roulettes pour ne pas détériorer les sols.

Les pianos à queue sont dépouillés du couvercle et de la lyre, facilement détachables, puis d'un premier pied avant d'être basculés et placés sur la tranche pour être sanglés contre un support appelé « luge » qui facilite la manutention et les met à l'abri des chocs. Les deux pieds restants sont alors ôtés, le piano protégé par une housse puis un chariot à roulettes est placé sous la luge.

L'instrument est ensuite solidement sanglé dans un camion capitonné avant d'être livré au point d'arrivée.

En cas de passage par la fenêtre le porteur de piano peut être amené à utiliser un palan manuel ou treuil, qui nécessite une certaine expertise. Selon l'environnement, le porteur de piano peut être amené à confectionner une structure en bois pour supporter le treuil. 

On peut également faire appel à un camion-grue capable de porter le piano sur de grandes hauteurs.

Les transports internationaux s'effectuent généralement en container, dans une caisse en bois spécialement préparée par le porteur de piano. Les transports peuvent se faire par route ou par voie maritime.

Un transport de piano correctement effectué ne modifie pas l'accordage du piano, sauf lorsque le transport passe par des endroits dont la température et l'hygrométrie diffèrent de façon importante : d'une pièce climatisée à une maison en plein soleil, par exemple.

Formation 
Le métier de porteur de piano ne fait pas l'objet d'une formation particulière ni d'un certificat d'aptitude. Il s'apprend par l'expérience directement auprès d'un porteur de piano.

Outillage 
Les outils du porteur de piano sont les mêmes que ceux du déménageur, mais ils sont adaptés : sangles appelées « bricoles », housses spécifiques pour pianos, chariots renforcés.

Il existe également des machines de levage automatique pour le transport de piano, qui ne nécessitent qu'un seul opérateur. Elles sont cependant limités aux escaliers suffisamment larges, et sont principalement utilisées pour les pianos de concert.

Dans la culture populaire 
Le chanteur Serge Gainsbourg a consacré une chanson aux porteurs de piano, intitulé Le Charleston des déménageurs de piano 

Le Voyage du ballon rouge de Hou Hsiao-hsien avec  Juliette Binoche consacre une scène à des déménageurs de piano qui font des miracles dans un escalier.

Références

Liens externes 

Piano
Métier des transports
Métier des services